Тотутла има више значења:

 Тотутла (Уизилан де Сердан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тотутла (Тевипанго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Тотутла (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тотутла (Тотутла, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику